Алата́у каз., Ала-Тоо кырг. (тюрк. «пёстрые горы», название связано с тем что летом эти горы имеют «пегую» окраску, частично белые из-за снега, частично тёмные на бесснежных участках.Так же горы являются одной из главных достопримечательностей Казахстана.):

Горы 
 Алатау (горы) — горные хребты на Тянь-Шане, Южном Урале и Южно-Сибирских горах.
 Алатау — перевал, второе название Джунгарских ворот.

Населённые пункты

Казахстан 
 Алатау (бывшая Вторая Пятилетка) — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Алатау (бывшая Андреевка) — село в Жуамынском районе Жамбылской области.
 Алатау — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Алатау (бывшая Новостройка) — село в Толебийском районе Туркестанской области.
 Алатау — посёлок (микрорайон) в Медеуском районе города Алма-Аты.

Другое

Қазақстан 
 «Алатау» — станция Алматинского метро.
 «Алатау» — кинотеатр в Алма-Ате.
 «Алатау» — лечебно-оздоровительный комплекс в Алма-Ате.
 «Алатау» — лыжно-биатлонный комплекс в Солдатском ущелье рядом с Алма-Атой.
 «Алатау» — гостиница в Алма-Ате.
 «Алатау» — традиционный театр в Алатауском районе Алма-Аты.
 «Alatau FM» — коммерческая радиостанция в г. Талгар (Алматинкая область), 95.5 МГц.
 Казахская ССР
 «Алатау» — футбольный клуб в Джамбуле.

Кыргызстан 
 Площадь Ала-Тоо — главная площадь Бишкека.
 Ала-Тоо — кинотеатр в центре Бишкека.

Россия 
 Алатау — спасательное судно в составе ВМФ РФ на Тихоокеанском флоте.